Pitchford est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Christopher Pitchford (1947-2017), juge britannique
Dean Pitchford (né en 1951), compositeur et acteur américain
Frank Pitchford, joueur professionnel de rugby anglais
Geoff Pitchford (né en 1936), skieur alpin olympique britannique
Harry Pitchford (1891-1965), joueur de cricket anglais
Len Pitchford (1900-1992), joueur de cricket anglais
Liam Pitchford (né en 1993), joueur de tennis de table américain
Lonnie Pitchford (1955-1998), musicien de blues américain
Max Pitchford (1903-1968), footballeur australien
Randy Pitchford (né en 1971), homme d'affaires et développeur de jeux vidéo 
Richard Valentine Pitchford (1895-1973), magicien britannique 
Steve Pitchford (né en 1952), joueur de rugby anglais
Walter Pitchford (né en 1992), joueur de basketball américain

Voir aussi
Denys Watkins-Pitchford (1905-1990), naturaliste et illustrateur britannique
Herbert Watkins-Pitchford (1868-1951), chercheur et vétérinaire britannique

Toponyme

Pitchford, village du Shropshire

Homonymie de patronyme